eMac — персональный компьютер семейства Macintosh, выпускавшийся компанией Apple Inc. Как и предполагает его название (educational Mac — мак для образования), представляет собой машину, оптимизированную для учебных заведений, впоследствии доступную и для частных покупателей.

Корпус представляет собой моноблок (монитор и системные компоненты в одном корпусе) с 17″ CRT-экраном. Первая модель была белого цвета, похожа на тогдашний вид другой модели iMac.

Впервые появился в апреле 2002 года, содержал процессор PowerPC G4 с тактовой частотой 700 и 800 МГц, графическую карту NVidia GeForce2 MX, 128 или 256 МБ памяти и 40 ГБ жёсткий диск. Как и все модели макинтош, имел встроенные мультимедийные компоненты (микрофон, динамики, CD-ROM), а также модем, выходы USB, FireWire и гнездо для карты AirPort (wi-fi).

Последующие модели этой серии содержали большие по объёму жёсткие диски, DVD-пишущие приводы, более мощные графические карты и быстрые процессоры.

eMac перестали выпускать в июле 2006 года, заменив его младшей из моделей iMac с аналогичными характеристиками.

Комплектации

Примечания 

Оборудование Apple Inc.
Персональные компьютеры
Появились в 2002 году в США